Henrique Ramiro (São Paulo, 3 de maio de 1988) é um ator brasileiro.

Aos 6 anos, já frequentava os sets publicitários. Por mais de dez anos foi garoto-propaganda, até completar a impressionante marca de 180 comerciais. Seu namoro com a televisão começou em 1999, quando participou do infantil "Gente Inocente", programa apresentado por Márcio Garcia na Rede Globo. Foi quando ele percebeu que gostava mais daquilo do que de jogar futebol, Ramiro  chegou a atuar como lateral-direito da seleção de juniores do São Paulo F.C..
 
Suas grandes portas de entrada para a profissão foram a peça "O pequeno livro das páginas em branco", em que contracenou com Gianfrancesco Guarnieri, e o "Sítio do Pica-Pau Amarelo" na TV, onde ficou três anos, viveu três personagens e trabalhou ao lado do irmão, Diego Ramiro, na temporada de 2005. 

Em 2006, interpretou o Lucas na novela O Profeta. Em 2008m interpretou Saulo em Casos e Acasos, no mesmo ano também fez parte do elenco de "Queridos Amigos" interpretando Chico.

Em 2009, interpretou Cacau na novela Cama de Gato. Em 2010, vai para Record para integrar duas novelas Ribeirão do Tempo interpretando Sérgio e Vidas em Jogo, interpretando Edmundo, irmão de Francisco vivido por Guilherme Berenguer.

Carreira

Televisão 

Naturais da cidade de São Paulo
Atores do estado de São Paulo